Sensorial puede referirse a:

Lo relativo a los sentidos

Sistema sensorial
Receptor sensorial
Órgano sensorial
Memoria sensorial
Percepción sensorial
Evaluación sensorial
Neurona sensorial
Privación sensorial
Saciedad sensorial especifica
Red sensorial
Neurona sensorial tipo II (Drosophila)
Sustitución sensorial (:en:Sensory substitution)
Modalidad sensorial (:en:Stimulus modality)